Tåstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Taastrup – en forstad til København i Tåstrup Nykirke Sogn, Høje-Taastrup Kommune
 Tåstrup (Feldballe Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Feldballe Sogn, Syddjurs Kommune
 Tåstrup (Harlev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Harlev Sogn, Aarhus Kommune
 Tåstrup (Hellested Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hellested Sogn, Stevns Kommune
 Tåstrup (Hyllinge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hyllinge Sogn, Næstved Kommune
 Tåstrup (Jystrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Jystrup Sogn, Ringsted Kommune
 Tåstrup (Keldby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Keldby Sogn, Vordingborg Kommune
 Tåstrup (Lille Lyngby Sogn) – en bebyggelse i Lille Lyngby Sogn, Hillerød Kommune
 Tåstrup (Lunde Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Lunde Sogn, Nordfyns Kommune
 Tåstrup (Holbæk) – en bebyggelse og et ejerlav i Tveje Merløse Sogn, Holbæk Kommune
 Tåstrup (Ødum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ødum Sogn, Favrskov Kommune

Se også
 Nørre Tåstrup – en bebyggelse i Horbelev Sogn
 Tosterup slot – et slot i Ingelsted Herred, Skåne